Pluchart ist der Name von

 Adolphe Pluchart (1806–1865), russischer Drucker und Verleger, Sohn von Alexandre Pluchart
 Alexandre Pluchart (1777–1827), aus Frankreich stammender, in Russland tätiger Drucker und Verleger
 Eugène Pluchart (ca. 1809–1880), russischer Maler und Fotograf, Sohn von Alexandre Pluchart	
 François Pluchart (1937–1988), französischer Journalist und Kunstkritiker
 Henry Pluchart (1835–1898), französischer Maler und Konservator